Kim Jung-soo (김정수) può riferirsi a:

Kim Jung-soo (1949) – sceneggiatore sudcoreano
Kim Jung-soo (1955) – artista sudcoreano
Kim Jung-soo (1968) – attore sudcoreano
Kim Jung-soo (1970) – atleta nordcoreano
Kim Jung-soo (1975) – calciatore sudcoreano
Kim Jong-su (1977) – tiratore nordcoreano